Calle Mayor – strada di Las Palmas de Gran Canaria
 Calle Mayor – strada di Madrid
 Calle Mayor – strada di Palencia

Opere 
 Calle Mayor – film di Juan Antonio Bardem del 1956
 Calle Mayor – album dei Revólver del 1996